Montalbán (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
Montalbán (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Carabobo
Montalbán de Córdoba, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Ricardo Montalbán, een Mexicaans-Amerikaans acteur

Montalban kan verwijzen naar:
 Montauban (Occitaans: Montalban), de hoofdstad van het departement Tarn-et-Garonne in de Franse regio Occitanie